Okręty US Navy o nazwie USS  "Dorchester":
 Pierwszy USS "Dorchester" (SP-1509) był szkunerem. W służbie jako okręt patrolowy w latach 1917-18.
 Drugi  był okrętem koszarowym. W służbie w latach 1945–46.

Zobacz też 
 USAT "Dorchester", okręt transportowy United States Army
SS "Dorchester" - cywilny statek pasażerski. Przerobiony na transportowiec wojska dla US Army. Przemianowany na USAT "Dorchester".

Dorchester